Anne Ponsinet, journaliste française.
 Édouard Ponsinet, sculpteur français ;
 Édouard Ponsinet (1923-2006), joueur français de rugby à XIII.